Mayfield ist der Familienname folgender Personen:

 Baker Mayfield (* 1995), US-amerikanischer American-Football-Spieler
 Christopher Mayfield (* 1935), britischer anglikanischer Theologe; von 1993 bis 2002 Bischof von Manchester in der Church of England
 Chuck Mayfield (1934–2015), US-amerikanischer Country-Musiker
 Curtis Mayfield (1942–1999), US-amerikanischer Musiker
 Earle Bradford Mayfield (1881–1964), US-amerikanischer Politiker
 Harold F. Mayfield (1911–2007), US-amerikanischer Ornithologe
 Imamu Mayfield (* 1972), US-amerikanischer Boxer
 Irvin Mayfield (* 1977), US-amerikanischer Jazzmusiker und Bandleader
 Jeremy Mayfield (* 1969), US-amerikanischer Autorennfahrer
 Les Mayfield (* 1959), US-amerikanischer Filmregisseur und Filmproduzent
 Percy Mayfield (1920–1984), US-amerikanischer Blues-Musiker
 Sabrina Mayfield, US-amerikanische Schauspielerin
 Scott Mayfield (* 1992), US-amerikanischer Eishockeyspieler

Mayfield steht für Orte

in Australien:
 Mayfield (Australien)

in Großbritannien:
 Mayfield (East Sussex)
 Mayfield (Midlothian)

in Irland:
 Mayfield (Cork), ein Bezirk in Cork

in den Vereinigten Staaten:
 Mayfield (Arkansas)
 Mayfield (Delaware)
 Mayfield (Georgia)
 Mayfield (Idaho)
 Mayfield (Indiana)
 Mayfield (Kansas)
 Mayfield (Kentucky)
 Mayfield (Maryland)
 Mayfield (Michigan)
 Mayfield (Missouri)
 Mayfield (New York)
 Mayfield (North Carolina)
 Mayfield (Ohio)
 Mayfield (Oklahoma)
 Mayfield (Pennsylvania)
 Mayfield (South Dakota)
 Mayfield (Texas)
 Mayfield (Utah)
 Mayfield (Virginia)
 Mayfield (Washington)
 Mayfield (Wisconsin), im Washington County
 Mayfield Farms (Virginia)
 Mayfield Heights (Ohio)

Siehe auch:
 Maifeld (Begriffsklärung)
 Mayfeld
 Mayfield Township